Warken ist der Familienname folgender Personen:

 Adílson Warken (* 1987), brasilianischer  Fußballspieler
 Dieter Warken (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Gerd Warken (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Hans-Georg Warken (* 1956), deutscher Rechtsanwalt und Mitglied des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes
 Nikolaus Warken (1851–1920), deutscher Bergarbeiter und Streikführer bei Arbeitskämpfen im Saarrevier
 Nina Warken (* 1979), deutsche Politikerin (CDU)

Warken steht auch für:
 Warken, eine Ortschaft der Gemeinde Ettelbrück in Luxemburg
 Warken, eine Ortschaft der niederländischen Gemeinde Zutphen